Justice é um filme pornográfico gay dirigido por Steven Scarborough para a
 Hot House Entertainment em 2006. O filme foi nomeado para 12 Grabby Awards de 2007, como Best Actor (Shane Rollins), Best Art Direction, Best Director (Steven Scarborough), Best Editing, Best Group Scene (Shane Rollins, Brad Star, Nick Piston, Jordan Vaughn, entre outros.

O filme tem como base a cidade de São Francisco, onde a delegacia de policia investiga um grupo de traficantes de drogas da cidade.

Elenco 
 Shane Rollins
 Robert Van Damme
 Marc Williams
 Marco Paris
 Mike Roberts
 Nick Horn
 Nick Piston
 Parker Williams
 Tony Mecelli
 Trevor Knight
 Ty Hudson

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos gays